Лупені () — місто в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Лупень () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Лупень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Лупень.